Izaguirre puede referirse a las siguientes personas:

 Alicia Izaguirre (1932-2014), política española;
 Andrés Izaguirre, actor colombiano;
 Benny Izaguirre (1950), músico argentino;
 Boris Izaguirre (1965), periodista y presentador de televisión venezolano;
 Carlos Izaguirre (1901-1980), político peruano;
 Débora Izaguirre, actriz española;
 Emilio Izaguirre (1986), futbolista hondureño;
 Gloria Izaguirre (1966), actriz mexicana;
 Jesús Izaguirre (1906-1992), futbolista y pelotari español;
 José María Izaguirre (1828-1905), pedagogo y militar cubano;
 Juan B. Izaguirre, militar mexicano;
 Júnior Izaguirre (1979), futbolista hondureño;
 María Izaguirre (1891-1979), primera dama mexicana;
 María Luisa Izaguirre (1952), bióloga venezolana;
 Marian Izaguirre (1951), escritora española;
 Pablo Alejandro Izaguirre (1970), futbolista argentino;
 Primavera Izaguirre (1932), ingeniera agrónoma y botánica uruguaya;
 Raúl Izaguirre (1947), actor mexicano;
 Rodolfo Izaguirre (1931), ensayista y crítico cinematográfico venezolano;
 Santiago Izaguirre (1994), futbolista argentino;
 Silverio Izaguirre (1897-1935), futbolista español.

También puede referirse a:

 Avenida Carlos Izaguirre, avenida de la ciudad de Lima, Perú;
 Izaguirre (Metropolitano), estación del Metropolitano de Lima.